Плезент Вју има више значења:
 Плезент Вју (Кентаки)
 Плезент Вју (Пенсилванија)
 Плезент Вју (Јута)
 Плезент Вју (Тенеси)